Campionatele Mondiale de natație 2009 s-au desfășurat la Roma, Italia din 17 iulie până pe 2 august 2009. Întrecerea din 2009 a avut competiții la toate cele 5 discipline acvatice: sărituri în apă, înot, înot în ape deschise, înot sincron și polo pe apă.

Roma a câștigat dreptul de organizare pe 16 iulie 2005 la Montreal, Canada. Roma a învins Atena (Grecia), Moscova (Rusia) și Yokohama (Japonia).

Au participat 2556 sportivi din 185 de țări.

Arene 
 Foro Italico
 Centrul Acvatic Internațional Tor Vergata
 Ostia (înot în ape deschise)

Clasament pe medalii

Calendar 

{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%;"
|-
|bgcolor=#00cc33| ● ||Ceremonia de deschidere|| bgcolor=#3399ff|   ||Probe|| bgcolor=#ffcc00| ● ||Finale||bgcolor=#ee3333| ● ||Ceremonia de închidere
|-

2009 în Italia
2009
Natație
Sport în Italia